Chris Klein peut désigner :

 Chris Klein (1976-), un footballeur international américain ;
 Chris Klein (1979-), un acteur américain.